Burton est un prénom, un nom de famille et un nom de lieu.

Prénom

Burton Leon (dit Burt) Reynolds, Jr. (1936-2018), cascadeur, acteur, producteur et réalisateur américain

Patronyme 

 Alison Burton (1921-2014), joueuse de tennis australienne ;
 
 Beryl Burton (née en 1937), cycliste féminine britannique ;
 Cecil Burton (1887-1971), joueur anglais de cricket ;
 
 Clarence Burton (1882-1933), acteur américain ;
 Cliff Burton (1962-1986), second bassiste du groupe Metallica ;
 Christopher Burton (né en 1981), cavalier australien ;
 Corey Burton (1955-), acteur américain ;
 David Burton Morris (?-), réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain ;
 Decimus Burton (1800–1881), paysagiste et architecte anglais ;
 Deon Burton, footballeur jamaïcain (né en 1976) ;
 Deonte Burton, joueur américain de basket-ball (né en 1991) ;
 Elaine Burton, (1904-1991), femme politique britannique ;
 Euan Burton (né en 1979), judoka britannique ;
 Frank Burton, footballeur anglais (né en 1865) ;
 
 Frederick Burton (1871-1957), acteur américain ;
 Frederick William Burton (1816-1900), peintre irlandais ;
 Gary Burton (né en 1943), vibraphoniste jazz ;
 Germain Burton (né en 1995), coureur cycliste britannique ;
 Henry Burton (1866-1935), homme politique d'Afrique du Sud ;
 Hilarie Burton (née en 1982), actrice américaine ;
 Isabel Burton, née Isabel Arundell (1831-1896), femme écrivain anglaise, épouse de Richard Francis Burton. 
 Jake Burton Carpenter (né en 1954), fondateur de la compagnie de snowboard Burton ;
 Jared Burton (né en 1981), joueur de baseball américain ;
 
 Jeff Burton (1925-1988), acteur américain ;
 Jeff Burton (né en 1967), pilote américain de NASCAR ;
Jon Burton (née en 1969), concepteur de jeux vidéo anglais ;
 Kris Burton (1980-), un joueur italien de rugby à XV ;
 Louis Burton né en 1985, chef d'entreprise et skipper français ;
 Maurice Burton (1898-1992), zoologiste britannique ; 
 Mike Burton (né en 1945), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Mike Burton (né en 1947), nageur américain ;
 Natalie Burton (née en 1989), joueuse australienne de basket-ball ;
 Norman Burton (1923-2003), acteur américain ;
 Ralph Burton, soldat britannique, (mort en 1768) ;
 Randolph Burton (né en 1987), footballeur antiguais ;
 
 Richard Burton (1925-1984), acteur britannique ;
 Richard Francis Burton (1821-1890), explorateur britannique ;
 Robert Burton (1577–1640), écrivain anglais ;
 Robert Burton (1895-1962), acteur américain ;
 Ron Burton (né en 1934), pianiste jazz américain ; 
 Sala Burton (1925-1987), femme politique américaine ;
 Scott Burton (1939-1989), sculpteur américain ; 
 Tim Burton (né en 1958), réalisateur américain ; 
 Tony Burton (1937-2016), acteur américain ;
 
 
 William Evans Burton (1804–1860), acteur, dramaturge, directeur de théâtre et journaliste britannique ;
 Willie Burton (1968-), joueur américain de basket-ball ;
 Willie D. Burton, ingénieur du son américain.

Villes

Royaume-Uni 
 Burton (Cheshire) ;
 Burton (Sussex) ;
 Burton, un village du Dorset ;
 Burton, une circonscription située dans le Staffordshire ;
 Burton, une communauté du pays de Galles, située dans le comté du Pembrokeshire ;
 Burton Hastings, Warwickshire
 Burton upon Trent, Staffordshire

États-Unis 
 Burton (Arizona)
 Burton (Arkansas)
 Burton (Caroline du Nord)
 Burton (Caroline du Sud)
 Burton (Idaho)
 Burton (Illinois)
 Burton (Kentucky)
 Burton (Louisiane)
 deux dans le Michigan: Burton (Michigan)
 Burton (Mississippi)
 deux dans le Missouri: Burton (Missouri)
 Burton (Montana)
 Burton (Nebraska)
 Burton (Ohio)
 trois dans l'Oklahoma: Burton (Oklahoma)
 Burton (Tennessee)
 deux au Texas : Burton (Texas)
 Burton (Utah)
 Burton (Virginie-Occidentale)
 deux dans l'État de Washington: Burton (État de Washington)
 Burton (Wisconsin)

Canada 
 Burton (Colombie-Britannique)
 Burton, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard
 Burton (Nouveau-Brunswick)
 Rivière Burton, un affluent de la rivière Ouareau, coulant sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans les régions administratives des Laurentides et Lanaudière, au Québec, au Canada.
 et aussi Burtonville et Lac Burton au Québec.

Autres
 Burton, un équipementier sportif américain connu pour ses snowboards ;
 Burton of London, une enseigne de vêtements du Groupe Omnium ;
 Cliff Burton, une série de bande dessinée de Rodolphe, Frédéric Garcia et Michel Durand ;
 Liseré de Burton, un symptôme du saturnisme.
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom américain
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais